«Close to Me» () ― сингл британской певицы Элли Голдинг при участии Дипло и Swae Lee, выпущенный 24 октября 2018 года. Премьера сингла состоялась на радио BBC Radio 1. Песня была включена в четвертый студийный альбом Голдинг Brightest Blue.

История создания
Голдинг рассказала журналу Billboard, что она и Саван Котеча сначала придумали гитарную мелодию, затем Голдинг спела строчку don't let me down, которую они решили оставить в песне. Она почувствовала, что в песне чего-то не хватает и отправила ее Дипло, который вскоре прислал ей свою версию. Он предложил пригласить Swae Lee в качестве вокалиста.

Продвижение
Голдинг стерла свои аккаунты в социальных сетях и начала продвигать трек 22 октября 2018 года, сначала поделившись мультяшным изображением рук Дипло и Swae Lee, сцепленных в треугольник и демонстрирующих свои татуировки на фоне рисунка гепарда с надписью Close to Me. Позже она подтвердила, что это название песни и вместе с публикацией аудиоклипа объявила дату и время выхода.

Музыкальное видео
Клип на песню режиссера Дианы Мартель был снят в Будапеште, Венгрия, премьера состоялась 14 ноября 2018 года.

Ремикс Red Velvet 

5 апреля 2019 года был выпущен ремикс, в котором был удален текст Swae Lee, и была представлена корейская женская группа Red Velvet, которая спела часть на корейском языке и спела свою собственную версию припева на корейском языке. Их припев был написан Венди и Йери из Red Velvet. Песня получила награду 
«Лучшая электронная / танцевальной Песня» на преми Teen Choice Awards 2019.

Список треков

История релиза

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Синглы 2018 года
Песни 2018 года
Песни Элли Голдинг
Песни, написанные Дипло
Многоязычные песни
Клипы, снятые Дайан Мартел